

События

Римская республика 

 Консулы: Гай Марий (в 4-й раз) и Квинт Лутаций Катул (оба — плебеи); преторы: Гай Сервилий (Ватия) и Марк Антоний Оратор; народные трибуны: Авл Помпей и Гай Семпроний (Лонг); квесторы: Гай Норбан, Луций Ветурий Филон и Марк Ливий Друз; монетный триумвир: Гай Фабий Адриан; цензоры: Гай Цецилий Метелл Капрарий и Квинт Цецилий Метелл Нумидийский (оба — плебеи).
 Марий наносит поражение тевтонам в битве при Аквах Секстиевых в Нарбонской Галлии. Племя тевтонов уничтожено.
 Кимвры разбивают армию Квинта Лутация Катула в долине Адидже и вторгаются на север Италии.
 Киликия становится римской провинцией. Претор Марк Антоний Оратор ведёт войну с киликийскими пиратами.

Азия 
 Опасаясь усиления своего соперника Птолемея Сотера, Клеопатра III отправляет в Палестину войска для борьбы против него и союзного ему сирийского царя Антиоха Кизикена. Союзниками Клеопатры III становятся соперник Антиоха Кизикена Антиох VIII Грип и царь Иудеи Александр Яннай.
 Антиох VIII Грип женится на Клеопатре Селене.
 Царь Понта Митридат VI объявляет о намерении защитить права царя Каппадокии Ариарата VII и направляет в Каппадокию понтийскую армию, которая изгоняет из страны вифинских оккупантов.

Китай 
 Сюйлиху становится шаньюем хуннов.
 Поход китайских войск Ли Гуанли на Фергану. Безуспешная осада столицы Эрши. Заключение торгового договора. Фергана признаёт свою зависимость от Китая. Ли Гуанли добыл аргамаков для китайской армии.
 китайцы взяли Коканд.
 Китайцы возводят несколько крепостей в степи за Стеной. Хунну вскоре уничтожают крепости.

Родились 
 Квинт Туллий Цицерон — римский военачальник и младший брат Марка Туллия Цицерона.

Скончались 
 Ушилу — шаньюй Хунну со 105 года до н. э.;
 102, ок. — Гай Луцилий, крупный римский поэт-сатирик.

См. также

Примечания